Самуил може да се отнася за:

 Самуил, средновековен владетел на България;
 Самуил, библейски пророк;
 Самуил, мъжко име;
 Самуил, село в Област Разград, България;
 Самуил, нос на остров Ливингстън, Антарктида;

Вижте също 
 Цар Самуил, село в Област Силистра, България;
 Цар Самуил, опера на българския диригент и композитор Йосиф Йосифов от 1942 г., либрето на Емануил Попдимитров;
 Цар Самуил се нарича и стадионът на петричкия футболен отбор Беласица.
 Цар Самуил улица в София